Критерій узгодженості Пірсона
 Коефіцієнт кореляції Пірсона